

Polska 
 Czermin (dawn. Langenau) – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Czermin

Niemcy 
 Langenau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Langenau – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Langenau – dzielnica Brand-Erbisdorfu
 Langenau – dzielnica Harthy
 Langenau – dzielnica Schopfheimu

Osoby 
 Jutta Langenau – niemiecka pływaczka
 Ute Langenau – niemiecka siatkarka

Zobacz też 
 Langau
 Langnau